A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női egyéni sprint versenyszámát február 19-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet az orosz Julija Csepalova nyerte. A Magyarországot képviselő Gottschall Zsófia az 54. helyen végzett.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A futamok egy 1480 méteres pályán zajlottak, amelyen egyetlen kört kellett teljesíteni, klasszikus stílusban.

A selejtezőből az első 16 helyen célba érkező versenyző jutott tovább. A negyeddöntő futamaiban a versenyzőket a selejtezőben elért időeredményeik szerint osztották be. A négy futam mindegyikéből az első két versenyző jutott az elődöntőbe. Az elődöntő futamaiból az első két versenyző jutott a döntőbe.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QA: az A-döntőbe jutott
 QB: a B-döntőbe jutott

Selejtező

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Források 

Sífutás a 2002. évi téli olimpiai játékokon